Mercedes-Benz 250 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 250 SE Coupé/Cabriolet (gebaut 1965–1967), siehe Mercedes-Benz Baureihe 111
 Mercedes-Benz 250 S/SE (gebaut 1965–1969), siehe Mercedes-Benz W 108
 Mercedes-Benz 250 SL (gebaut 1967), siehe Mercedes-Benz W 113
 Mercedes-Benz 250 / 250 C / 250 CE / 250 CE 2.8 (gebaut 1967–1976), siehe Mercedes-Benz /8
 Mercedes-Benz 250 / 250 T (gebaut 1975–1986), siehe Mercedes-Benz Baureihe 123
 Mercedes-Benz 250 D/TD/Turbo / E 250 Diesel/T/Turbodiesel (gebaut 1984–1996), siehe Mercedes-Benz Baureihe 124
 Mercedes-Benz 250 GD (gebaut 1987–1992), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz C 250 Diesel/Turbodiesel (gebaut 1993–2001), siehe Mercedes-Benz Baureihe 202
 Mercedes-Benz E 250 Diesel/Turbodiesel (gebaut 1995–1999), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210
 Mercedes-Benz C 250 / C 250 CDI (gebaut 2008–2015), siehe Mercedes-Benz Baureihe 204
 Mercedes-Benz E 250 / E 250 CDI / E 250 BlueTEC / BlueEFFICIENCY (gebaut 2009–2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 212
 Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEFFICIENCY (gebaut 2011–2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 221
 Mercedes-Benz SLK 250 / SLK 250 CDI / SLC 250 d (gebaut 2011–2017), siehe Mercedes-Benz R 172
 Mercedes-Benz ML 250 BLueTEC / GLE 250 d,  (gebaut 2011–2018), siehe Mercedes-Benz W 166
 Mercedes-Benz A 250 (gebaut 2012–2018), siehe Mercedes-Benz W 176
 Mercedes-Benz B 250 (gebaut 2012–2018), siehe Mercedes-Benz W 242/W 246
 Mercedes-Benz CLA 250 (gebaut seit 2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 117
 Mercedes-Benz C 250 / C 250 d (gebaut 2014–2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 205
 Mercedes-Benz E 250 (gebaut 2016–2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 213
 Mercedes-Benz V 250 BlueTEC (gebaut seit 2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 447
 Mercedes-Benz GLC 250 / GLC 250 d (gebaut seit 2015), siehe Mercedes-Benz X 253
 Mercedes-Benz GLC 250 Coupé / GLC 250 d Coupé (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz C 253
 Mercedes-Benz X 250 d (gebaut seit 2017), siehe Mercedes-Benz Baureihe 470
 Mercedes-Benz A 250 (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 177
 Mercedes-Benz B 250 (gebaut seit 2019), siehe Mercedes-Benz W 247